Teltow (streek), een streek in de deelstaten Brandenburg en Berlijn
 Teltow (stad), een stad in de deelstaat Brandenburg, waarin deze stad gelegen is en waarnaar de stad vernoemd is
 Landkreis Teltow-Fläming, een Landkreis in Brandenburg, waarin een deel van de streek Teltow gelegen is
 Teltow (historisch district), een historisch district in Brandenburg dat bestaan heeft tussen 1816 en 1956
 Teltow-oorlog, een oorlog die zich in dit gebied afspeelde tussen 1239 en 1245, tussen enerzijds de Mark Brandenburg en het anderzijds het Marktgraafschap Meissen
 Kanaal van Teltow, een kanaal in Brandenburg